La scala a chiocciola (The Circular Staircase) – romanzo di Mary Roberts Rinehart del 1908
 The Circular Staircase – film del 1915 diretto da Edward LeSaint